Le terme état limite peut désigner :
 un trouble de la personnalité, voir Trouble de la personnalité borderline ; État intermédiaire entre trouble névrotique et trouble psychotique.   
L'expression d'état limite regroupe un certain nombre de troubles de la personnalité se situant entre la névrose et la psychose, en raison d’un arrêt du développement libidinal sous l’effet d’un traumatisme survenu à la période anale et qui se manifestent par des relations de dépendance intense, une grande vulnérabilité dépressive et une vie affective pauvre, sans empêcher l'adaptation sociale.
Symptômes : grande insécurité intérieure, une intolérance à la frustration, hypersensibilité aux remarques ressenties comme un jugement, un bonne adaptation sociale associée à une grande instabilité affective et psychologique, les relations avec les autres oscillent entre une dépendance totale et une manipulation agressive, incapables de tisser des liens amicaux ou amoureux à long terme, incapables de garder un emploi longtemps, incapables de supporter l’ennui existentiel, leur vie est une succession de changements et de crises. Ils se défendent contre la dépression et règlent leurs conflits psychiques par des ruptures soudaines, des actes violents, des actes et des conduites toxicomaniaques.
 pour un système physique, une situation entre le bon fonctionnement et la défaillance, voir États limites ultime et en service ;
 c'est la traduction des termes anglais borderline et limit state.